Microsporida är en ordning av svampar. Microsporida ingår i klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Microsporida